Bolívar, es una parroquia del municipio Maracaibo del estado Zulia, y de la ciudad de Maracaibo. Lleva el nombre del libertador Simón Bolívar.

La parroquia Bolívar cuenta con una población estimada de 26.211 habitantes (2008), una superficie de 3 km² y una densidad de población de 8.737,00 habitantes por km².

Límites generales 
La parroquia Bolívar se encuentra entre las parroquias Olegario Villalobos y Santa Lucía al norte (Av 77, 5 de julio; Calles 85, 88 y 93), el Lago de Maracaibo al este y al sur, la parroquia Santa Lucía al este, (Av 9B, 8 y 4) y la parroquia Chiquinquirá al oeste (Av 15 Delicias, Av 13 y 12).

Relieve 

La parroquia es una meseta llana de tierras bajas, constituyendo la cuenca de numerosas cañadas, hasta desembocar en el Lago de Maracaibo.

Hidrografía 

La cañada la Ciega, atraviesa buena parte de la parroquia constituyendo su principal cuenca de norte a sur, sale a la parroquia Santa Lucía donde pasa bajo el puente O’ Leary (previamente conocido como Puente Lares por haber sido construido por el Gobernador José Ignacio Lares Baralt) para volver a la parroquia Bolívar y desembocar en el lago de Maracaibo.

La cañada Macuto viene de la parroquia Santa Lucía y marca uno de los límites norte de la parroquia Bolívar antes de desembocar en el lago de Maracaibo al norte de la Biblioteca pública del Zulia.

Población 
La parroquia cuenta con una población estimada de 26.211 habitantes, por ser el sector más antiguo de Maracaibo no tiene muchos edificios altos y si viviendas sencillas, principalmente en los sectores Santa Bárbara y Veritas. Anteriormente había más viviendas tradicionales constituyendo el emblemático barrio “El Saladillo” el cual fue demolido en 1970 por el gobierno central con propósitos de urbanismo destruyendo un ícono cultural del Zulia. Un ejemplo de lo que fue el Saladillo lo constituye la calle Carabobo (94). Adicionalmente parte de lo que fue el Saladillo ha sido reconstruido como fachadas para nuevas urbanizaciones en la avenida 93.

Cultura 

La parroquia es conocida por sus manifestaciones culturales en particular sus celebraciones religiosas en torno a Santa Bárbara y la Feria de la Chinita, los conjuntos de Gaita Zuliana, pero principalmente por su arquitectura colonial y Art Nouveau, que puede apreciarse en casas típicas, edificios públicos. Cabe destacar el aporte del arquitecto León Jerome Hoet quien a principios del siglo XX diseño varios de estos edificios, en particular el Teatro Baralt. Ver Arquitectura de Maracaibo.

Centros gubernamentales 

En la parroquia se encuentran los principales centros gubernamentales de la región como la gobernación del estado Zulia (Palacio de los Cóndores), la alcaldía de Maracaibo, una oficina del Banco Central de Venezuela, el registro principal del Zulia y la capitanía de puerto.

Centros turísticos y recreativos 

 Parque Urdaneta.Av 93 Padilla entre Av 9 y 7ª.
 Plaza Bolívar. Entre calles 95 y 96 y Av 7A y 4.
 Monumento a la Chinita. Entre calles 95 y 96 y Av 12 y 8.
 Plaza Baralt. Calle 97 con Av 6. Dedicada a Rafael María Baralt
 Catedral de Maracaibo. Calles 95 y 96 entre Av 4 y 3. Data del siglo XVI, contiene el famoso Cristo Negro.
 Iglesia Santa Bárbara. Calles 95 y 96 entre Av 8 y 7A. Iglesia Colonial.
 Iglesia San Francisco. Plaza Baralt.
 Edificio Botica Nueva (Los Atlantes). Plaza Baralt.
 Hospital Dr Urquinacoa. Hospital Colonial, primer hospital de Maracaibo. Av 2 El Milagro entre calles 94 y 95.
 Museo Urdaneta. Dedicado al prócer Zuliano Rafael Urdaneta. Parque Urdaneta.
 Calle 94 Carabobo. Ejemplo de arquitectura típica de Maracaibo, entre Av 8 y 2.
 Panteón Regional. Donde reposan los restos de hijos ilustres del Zulia. Av 93 con calle 4.
 Teatro Baralt. Teatro art Decó donde se realizó la primera exhibición de cine en Venezuela por los hermanos Lumiere en 1896. Av 5 con calle 95
 Casa Morales o de la capitulación. Casa Colonial donde capituló el último gobernante español en Venezuela. Av 5 con calle 95.
 Palacio de los Cóndores. Sede de la gobernación del estado Zulia, llamada así por las estatuas de aves de presa ubicadas en su azotea. Calle 95 al lado de la casa de Morales.

Vías de comunicación 
Las vías principales son los tramos de las calles 77 (5 de julio), avenida 15 (Delicias), avenida 2 (El Milagro) y avenida 93 (Urdaneta), que son las más anchas y en mejor estado. La mayor parte de la parroquia está situada por estrechas y sinuosas calles, mal asfaltadas y dañadas por las cañadas, muchas veces la calle es reducida o hasta interrumpida por puestos de comerciantes informales (buhoneros).

Clasificación de zonas

Barrios 
Santa Bárbara

Sectores y urbanismos
Veritas, Edificio Padilla, Las Américas, San José, Bolívar, La Ciega, Belloso y las Torres del Saladillo.

Referencias 

 Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.

Bolívar
Epónimos de Simón Bolívar